Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 302 dans le monde.

 Route 302 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route nationale 302 en France